

Cinema 
 Angst – film del 1928 diretto da Hans Steinhoff
 Angst – film del 1983 diretto da Gerald Kargl
 Angst – film del 2000 diretto da Daniel Nettheim

Letteratura 
 Paura (Angst), racconto di Stefan Zweig scritto nel 1910 e pubblicato nel 1920

Musica 
 Angst – album dei Lacrimosa del 1991
 Angst – album di Klaus Schulze del 1984
 Angst – album dei KMFDM del 1993
 Angst – album di The Toxic Avenger del 2011
 Angst – singolo di Loredana del 2020
 Angst – singolo di Apache 207 del 2021
 Angst – singolo dei Rammstein del 2022

Altro 
 Angst – nelle fan fiction dove un protagonista si trova in un'impasse psicologica che provoca furia o angoscia.

Aziende 
 Angst+Pfister – azienda svizzera di tecnologia meccanica

Altri progetti